Baltique peut désigner :
 la mer Baltique  ;
 les pays baltes, sur sa côte et la région de la Baltique par extension  ;
 le Chantier naval de la Baltique, chantiers navals russes situés à Saint-Pétersbourg  ;
 la flotte de la Baltique, flotte d'origine russe présente en mer Baltique  ;
 Baltique, le chien de François Mitterrand ;
 Baltique, chanson de Renaud sur ce dernier.

Autres